Landwirtschaftliche Fachschule Hollenstein steht für
 Landwirtschaftliche Fachschule Hohenlehen (LFS Hohenlehen) im Schloss Hohenlehen nördlich Hollenstein an der Ybbs
 Fachschule Unterleiten für ökologische Land- und Hauswirtschaft (LFS Unterleiten) im Schloss Unterleiten südlich Hollenstein an der Ybbs